Bolltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bolltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,59 ha)
Bolltjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Storumans kommun och Vilhelmina kommun,  (10,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn